

Architettura 
Crescent – serie di unità immobiliari disposte a semicerchio
Crescent – complesso architettonico situato a Salerno, Campania

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Crescent – comunità della Contea di McIntosh, Georgia 
Crescent – città della Contea di Pottawattamie, Iowa 
Crescent – città della Contea di Logan, Oklahoma
Crescent – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
Crescent – città della Contea di Oneida, Wisconsin

Motociclismo 
Crescent Racing – squadra di motociclismo sportivo

Musica 
Crescent – album di John Coltrane del 1964
Crescent – album di Gackt del 2003
Crescent Records – etichetta discografica statunitense
Crescent – gruppo musicale inglese